Ушаков — російське прізвище.

 Ушаков Олександр Кирилович (1920—1992) — Герой Радянського Союзу
 Ушаков Андрій Іванович (1672—1747) — фіскал граф.
 Ушаков Антон Борисович — Герой Росії.
 Ушаков Вадим Сергійович (* 1991) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ушаков Василь Аполлонович (1789—1838) — белетрист.
 Ушаков Володимир Андрійович (1929) — український скульптор.
 Ушаков Георгій Олексійович (1901—1963) — дослідник Арктики.
 Ушаков Дмитро Миколайович (1873—1942) — філолог.
 Ушаков Едуард Анатолійович (1990—2014) — солдат батальйону «Донбас», учасник російсько-української війни.
 Ушаков Євген Сергійович (нар. 1989) — український футболіст.
 Ушаков Костянтин Андрійович (1892—1967) — російський фізик аеродинамік
 Ушаков Костянтин Петрович (1896—1943) — воєначальник, комдив 9-ї кавалерійської дивізії РСЧА у Київському військовому окрузі.
 Ушаков Максим Владиславович — російський артист балету.
 Ушаков Максим Юрійович — російський актор художник-мультиплікатор.
 Ушаков Матвій Олександрович — віршотворець другої половини XVIII ст.
 Ушаков Микола Миколайович (1899—1973) — російський поет.
 Ушаков Олександр Володимирович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ушаков Олександр Кирилович — Герой Радянського Союзу (1920—1992)
 Ушаков Олександр Клеонакович (1803—1877) — генерал від інфантерії.
 Ушаков Олександр Митрофанович (помер у 1787) — моряк.
 Ушаков Олександр Павлович (1833—1874) — письменник, мінералог, знавець мистецтв.
 Ушаков Олександр Сергійович (1836—?) — белетрист й економіст.
 Ушаков Павло Геннадійович (1989—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ушаков Сергій ( 1968) — велогонщик, переможець етапу Тур де Франс.
 Ушаков Сергій Миколайович (1893—1964) — хімік-органік.
 Ушаков Симон (або Пимон) Федорович (1626—1686) — знаменитий московський іконописець
 Ушаков Степан Федорович (нар. 1705) — письменник.
 Ушаков Федір Федорович (1745—1817) — російський флотоводець, адмірал, святий Російської Православної церкви.
 Ушаков Юрій Вікторович (нар. 1947) — радянський і російський дипломат.

Ушакова 
 Розумовська Софія Степанівна (1746—1803) (уроджена Ушакова) — графиня, фрейліна імператорського двору, метреса Павла I.

Російські прізвища